Силвия Станкова Рангелова-Сунгарска е българска актриса.

Биография 
Родена е в град София на 24 август 1948 г.

Завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов" през 1974 г. със специалност актьорско майсторство.

Играе в театър „Сълза и смях“.

Театрални роли 
 „С любимите не се разделяй“ (Ал. Володин) – Ирина
 „Дон Жуан“ (Молиер) – Елвира
 „Любов под брястовете“ (Юджийн О'Нийл) – Абби
 „Полет над кукувиче гнездо“ (Дейли Васерман) – Сандра
 „Много шум за нищо“ (Уилям Шекспир) – Беатриче
 „Прозорецът“ (К. Илиев) – Марта
ТВ Театър
 „Рейнска стража“ (1990) (Лилиан Хелман), 2 части
 „Егмонт“ (1989) (Гьоте)
 „Представянето на комедията „Г-н Мортагон“ от Иван Вазов и Константин Величков в пловдивския театър „Люксембург“ в 1883 г.“ (1988) (Пелин Пелинов), 2 части – Аспазия Богориди
 „Посоки“ (1986) (Кева Апостолова)
 „Великото чудо“ (1986) (Николай Георгиев)
 „Хоро“ (1982) (Антон Страшимиров)
 „Изпити“ (1979) (Драгомир Асенов)
 „Берачът на малини“ (1978) (Фриц Ховендер)

Филмография

Външни препратки 
 
 Силвия Рангелова в КиноПоиск

Български актьори и актриси
Родени в София